Salto di specie (spillover o spillover infection in inglese) – il passaggio di un patogeno da una specie ospite all'altra, ad esempio nelle zoonosi
 Spillover – in economia, l'impennata puntuale dei prezzi di alcuni prodotti
 Spillover – nell'ambito della ricerca e sviluppo, soggetto che sostiene il processo di generazione di nuova conoscenza
 Spillover – libro di David Quammen del 2012, vincitore della 13ª edizione del Premio letterario Merck Serono